Aulo Manlio Torcuato puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Aulo Manlio Torcuato (cónsul 164 a. C.).— Cónsul en el año 164 a. C.
 Aulo Manlio Torcuato (pretor).— Pretor en el año 70 a. C.
 Aulo Manlio Torcuato (tribuno militar).— Tribuno militar en el año 218 a. C.
 Aulo Manlio Torcuato Ático.— Cónsul en los años 244 y 241 a. C.